Daule es un topónimo que puede referirse a:

 Cantón Daule, cantón ecuatoriano de la Provincia de Guayas.
 Daule (ciudad), ciudad ecuatoriana, cabecera cantonal del Cantón Daule.
 Río Daule, río ecuatoriano de la Región Litoral.